FIH puede referirse a:
 Federación Internacional de Hockey
 Aeropuerto de Kinshasa (República Democrática del Congo), en su código IATA.

Acrónimos